AYT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Adalia (Turchia)
 ayt – codice ISO 639-3 della lingua magbukun ayta